Андрей (Андрея) Саздов Весов е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Андрей Весов е роден в град Велес, тогава в Османската империя, в семейството на видния член на българската община Саздо Весов. Заминава за Солун, където учи в българската мъжка гимназия. Там се включва в революционен кръжок заедно с хора като Борис Сарафов, Гоце Делчев, Димитър Думбалаков и други, а по-късно се присъединява към ВМОРО. 

По-късно се връща в родния си град и се занимава с търговия. 

На 22 ноември 1907 година е нападнат заедно с други седем български еснафи в Солун от гръцки терористи. Весов умира на 3 декември. Устроено им е тържествено погребение, на което присъстват почти всички солунски българи.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Родени във Велес
Български революционери от Македония
Незавършили ученици в Солунската българска мъжка гимназия
Български търговци
Починали в Солун
Политически убийства в Османската империя